Aéropostale peut désigner :
 Aéropostale, une ancienne compagnie aérienne française basée à Toulouse-Montaudran ;
 Aéropostale, une enseigne de prêt-à-porter et d’accessoires ;
 Aéropostale, une série de bande dessinée créée en 2007 par Bearboz.

Voir aussi 
 Aeropostal Alas, une compagnie aérienne vénézuélienne